Malatesta Malatesta fou fill de Malatesta ancestre de la família, i fou senyor de Pennabilli, Verrucchio, Roncofreddo, Scorticata, Poggio dei Berni, Ciola dei Malatesti, Montegelli, Rontagnano, Savignano di Rigo, Pietra dell'Uso, Montebello, Montepetra i Strigara. Va morir el 1197 i li van succeir el seu germà Joan I Malatesta i el seu fill Malatesta della Penna.

Senyors de Rímini
Casa de Malatesta